Котража може бити:

 Котража (Крагујевац), насељено место града Крагујевца Србија
 Котража (Лучани), насељено место у општини Лучани, Србија